Nemauso (mitologia) - deus celta;
 Nîmes - nome antigo da cidade;
 Nemausus (gênero) - gênero de inseto;